Andreas Kron (1998-), Deens wielrenner
 Emma Brenner-Kron (1823-1875), Zwitserse schrijfster

Achternaam